Pašman est un toponyme qui peut désigner :
l'île de Pašman, une île de la mer Adriatique située au large de la Croatie.
Pašman, un village et une municipalité de Croatie située sur l'île de Pašman, dans le comitat de Zadar.